Peter Day kan syfta på bland andra:

* Peter Day (född 1938), brittisk kemist
 Peter Day (född 1947), brittisk radioman